«Клерик» (Cleric quintet) — серия книг Роберта А. Сальваторе в жанре фэнтези. Состоит из пяти романов: «Canticle» (1991) «In Sylvan Shadows» (1992) «Night Masks» (1992) «The Fallen Fortress»(1993) и «The Chaos Curse» (1994). Название серии ошибочно переводили как «Квинтет Клирика» или «Клерикальный Квинтет», хотя слово «quintet» в названии означает «пенталогия».

Квинтет повествует о борьбе юного Кеддерли, клерика бога Денейра, и его друзей с властолюбивым магом Абаллистером, служителем богини ядов Талоны. События серии происходят сразу после Смутного Времени, кризиса аватар на Фэйруне. «Клерик» тесно связан с сериалом о Дриззте До’Урдене, хронологически события квинтета происходят между романами «Нашествие Тьмы» и «Путь к Рассвету». В дальнейшем, Кеддерли и другие персонажи «Клерика» часто фигурируют в романах о Дриззте, Артемисе Энтрери и Джарлаксле.

Имена многих персонажей и названия мест являются отсылками к другой литературе или реальности. Так, Даника Мопассан носит фамилию французского писателя Ги де Мопассана. Принц Эльберет назван в честь Валиэ Варды (синд. Элберет) у Толкина. Тинтагель в реальности — замок в Британии, часто упоминавшийся в легендах о рыцарях Круглого Стола.

Canticle 
TSR, 1991
 В переводах: «Гимн», «Церковная Песнь», «Гимн Хаоса».
Юный послушник Кеддерли — сирота из Каррадона, выросший без родителей и воспитанный священниками ордена Денейра в Библиотеке Наставников. Несмотря на придирки наставника Авери и добродушное соперничество с верзилой Киерканом Руфо, жизнь Кеддерли вполне безоблачна. Среди его друзей — смешные дворфы-близнецы Иван и Пикел Болдершолдеры (полу-немой Пикел мечтает стать друидом), друид Невандер и монашка Даника, мастер боевых искусств. Девушку объединяет с Кеддерли и более сильное чувство — любовь.

В Замке Тринити маг Абаллистер готовит страшное заклинание — Проклятие Хаоса, по рецепту, раскрытому ему богиней ядов Талоной. Однако в рядах его сторонников разлад: воины, маги и жрецы борются за власть над Замком, забывая о планах по завоеванию всей страны. Для равновесия, Абаллистер вынужден уступить жрецу Барджину право захватить Библиотеку с помощью Проклятия. Для помощи и одновременно надзора, он посылает с Барджином своего фамильяра, хитрого беса по имени Друзил.

Барджин помещает бутыль с Проклятием в подземельях Библиотеки. Но согласно рецепту, её может открыть только посторонний человек, не знающий о Проклятии. С помощью Руфо, жрец подстраивает так, что бутыль открывает Кеддерли. Вскоре Проклятие распространяется по Библиотеке. Его действие заключается в том, что оно усиливает все желания. Те, кто хотел есть, объедаются, любившие превращения друиды становятся дикими зверьми, Даника, фанатик боевых искусств — пытается пробить головой камень, а Киеркан Руфо едва не изнасиловал её.

В этом хаосе, Кеддерли — единственный, кто сохраняет трезвую голову. С отрядом из Даники, Невандера и двух гномов он пробивается в подземелье. Барджин с помощью некромантии оживил мертвых из древних склепов, по подземельям бродят зомби и мумии. Невандер погибает, Пикел чудом выживает, отравленный ядом Друзила. Кеддерли пытается остановить Барджина, и случайно убивает жреца из арбалета. Совершенное его руками убийство приводит юношу в ужас.

Провал Барджина в Библиотеке, однако, не сильно расстраивает Абаллистера, лишившегося главного соперника. Его куда больше занимает юноша, в котором маг неожиданно узнает брошенного им много лет назад сына.

In Sylvan Shadows 
TSR, 1992
 В переводах: «В Тени Лесов», «Серебристые Тени»
Гоблиноиды под предводительством великана Рагнора, служащие Замку Троицы, совершают набеги на эльфийское лесное королевство Шильмиста. Принц Шильмисты, Эльберет, отправляется в Библиотеку за советом. Ему выделяют Кеддерли и Данику чтобы разобраться в происходящем. За отрядом увязался и жаждущий прощения Руфо. По дороге в Шильмисту, Кеддерли все больше возмущается высокомерием эльфийского принца и ревнует к нему Данику. Юного клерика все еще преследует чувство вины за убитого жреца. Когда отряд сталкивается с засадой орков, Кеддерли дерется вместе со всеми, но после этого пытается вылечить раненых врагов. Эльберет же хладнокровно добивает их.

Эльфы успешно сопротивляются нашествию гоблинов партизанскими вылазками. Абаллистер посылает Рагнору на помощь чародейку Дориген и снова коварного беса Друзила. Друзил и Дориген угрозами и посулами делают Руфо своим информатором. Втроем с принцем, Кеддерли и Даника делают вылазку к лагерю противника, чтобы убить волшебницу. Заранее предупрежденная, Дориген устраивает засаду, и все трое попадают ей в руки.

Иван и Пикел обнаруживают своих друзей в руках орков и ввязываются в бой чтобы освободить их. Пленники вырываются и Дориген вынуждена бежать, но гномы и спасенный Эльберет с трудом терпят друг друга. По возвращении герои обнаруживают, что цитадель эльфов разбита.

Кедерли находит книгу, где описано древнее заклинание, пробуждающее деревья. Король эльфов уже готовит свой народ к исходу и не хочет даже слышать об этом. Герои пробиваются к древней роще чтобы применить зов деревьев, в то время как армия эльфов отвлекает врага. С помощью волшебной песни Кеддерли вызывает деревья на бой за эльфов. В долгой, упорной битве герои и ходячие деревья выбивают гоблинов из леса. Заботясь об умирающем маге, Кеддерли неожиданно полностью исцеляет его. Юноша все больше пугается своих новых, невероятных способностей в магии. Он покидает Шильмисту чтобы найти ответ в уединении.

Night Masks 
TSR, 1992
 В переводах: «Ночные Маски»

The Fallen Fortress 
TSR, 1993
 В переводах: «Павшая Крепость»

The Chaos Curse 
TSR, 1994
 В переводах: «Проклятие Хаоса»

Ссылки 
 Предисловие Роберта Сальваторе

См. также 

Литература Forgotten Realms
Произведения Роберта Сальваторе
Фэнтезийные книжные серии